Ине́сса (Елизавета) Фёдоровна Арма́нд (урождённая Элизабе́т Ине́с Пешё д’Эрбанви́лль (); литературный псевдоним — Елена Блонина, также Франциска Казимировна Янкевич;  года, Париж —  года, Нальчик) — деятельница российского революционного движения.

Биография до 1917 года 
Дочь французского оперного певца Теодора д’Эрбенвилля (сценическое имя — Теодор Стефан) () и актрисы-комика Наталии Петровны Вильд (англо-французского происхождения, но русского подданства), тоже оперной певицы, а впоследствии учительницы пения.

Отец умер, когда дочери было пять лет. В пятнадцать лет вместе с сестрой она приехала в Россию к своей тёте, которая давала уроки музыки и французского языка в богатой семье текстильных промышленников Арманд. Через четыре года, в 1893 году, она вышла замуж за Александра Арманда, сына купца первой гильдии Е. И. Арманда. Её сестра Рене вышла замуж за брата Александра, Николая Арманда (кинорежиссёр Павел Арманд — их сын).

Инесса прожила с мужем 9 лет и родила ему четырёх детей — 2 дочерей и 2 сыновей. Она преподавала в школе для крестьянских детей в Ельдигино, организованной на средства семьи Армандов.

В 1902 году Инесса ушла от мужа к его младшему 18-летнему брату Владимиру, от которого в 1903 году родила сына, Андрея. Под влиянием Владимира сблизилась с московской группой эсеров.

Инесса увлеклась революционной борьбой: «После короткого колебания между эсерами и эсдеками, под влиянием книги Ильича „Развитие капитализма в России“ становлюсь большевичкой».

В 1904 году вступила в РСДРП. Продолжительное время на её квартире в Москве происходили собрания социалистов-революционеров, прятались оружие, боеприпасы и подрывная литература.

6—7 февраля 1905 года Щеколдин (партийные клички «Дяденька» и «Повар») был арестован на квартире Инессы Фёдоровны и Владимира Евгеньевича Арманд. Супруги Арманд, которые как и Щеколдин, принадлежали к социал-демократической партии, налаживали связи с социалистами-революционерами с целью приобретения оружия для партии, для чего поселились на одной квартире с одним из участников московской террористической группы, занимавшейся-изготовлением взрывчатых веществ и метательных снарядов. Инессу и Владимира изобличает опрос прислуги, утверждавшей, «что Армандов и проживающего у них Николаева посещали обвиняемые Щеколдин, Фортунатов, Бенни и Матвеев». Сам же «Щеколдин, дав сведения о своей личности, от объяснений по существу обвинения отказался».

За активное участие в революции 1905—1907 годов власти отправили её в ссылку на север России в Мезень, откуда Арманд в 1908 году бежала сначала в Петербург, а затем с помощью эсеров по подложному паспорту выехала в Швейцарию, где на её руках умер от туберкулёза Владимир. Переехала в Брюссель, где поступила в Брюссельский университет, за год прошла полный курс экономического факультета и была удостоена учёной степени лиценциата экономических наук.

Встреча 39-летнего Ленина и 35-летней Арманд произошла в 1909 году, по одной версии, в Брюсселе, по другой версии — в Париже. Арманд стала доверенным лицом и, по мнению ряда историков, любовницей Ленина. Близость Ленина и Инессы Арманд отрицается историком Ж. Трофимовым, который писал, что «влюблённость И. Арманд по отношению к Ленину» осталась, по всей видимости, «невостребованной», несмотря на «тёплое отношение» к ней Ленина. Работала в партийной школе пропагандистов в Лонжюмо, где стала завучем, вела агитацию среди французских рабочих. Переводила работы Ленина, издания ЦК партии. В 1912 году написала брошюру «О женском вопросе», в которой выступала за свободу от брака.

В 1912 году нелегально приехала в Россию, за подпольную работу снова была арестована, всю осень и зиму 1912 года просидела в петербургской тюрьме. Благодаря официальному мужу Александру была 20 марта 1913 года освобождена под залог.

В 1913 году лечилась от туберкулёза в санатории «Лесное» (на самом деле просто снимала дачу), где находилась с конца апреля по начало августа. После бежала через Финляндию за границу.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, занялась агитацией среди французских рабочих, призывая их отказаться от работы в пользу стран Антанты.

После революции 
В апреле 1917 года Арманд приехала в Россию в одном купе т. н. «пломбированного вагона» с Лениным. 25 июня 1917 года была избрана в число гласных Московской городской думы.

В 1919—1920 годах Арманд возглавляла женский отдел ЦК РКП(б). Была организатором и руководителем 1-й Международной женской коммунистической конференции в 1920 году, принимала участие в борьбе женщин-революционерок с традиционной семьёй.

По мнению историка В. М. Лаврова, Арманд «была красивой и авантюристичной социал-демократкой». Ленин ради служения революции предпочёл остаться с законной женой (Надежда Крупская была революционным соратником). В этом любовном треугольнике между женщинами установились дружеские отношения.

Умерла в Нальчике от холеры, подхваченной на станции Беслан.

Похоронена 12 октября 1920 на Красной площади в Москве, в некрополе у Кремлёвской стены.

Семья 

 Первый муж — Александр Евгеньевич Арманд (1870—1943) — работал в Земском союзе заведующим авторемонтным заводом, позже техником в колхозе.
 Дети:
 Александр Александрович (1894—1967), работал секретарём торгпредства в Тегеране.
 Фёдор Александрович (1896—1936), красный герой-военлёт, умер от туберкулёза, похоронен на Новодевичьем кладбище.
 Инна Александровна (1898—1971), работала в 1921—1923 годах в аппарате исполкома Коминтерна, потом служила в советском полпредстве в Германии.
 Варвара Александровна (1901—1987), член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР.
 Второй муж — Владимир Евгеньевич Арманд, (1884—1908), младший брат Александра Арманда, умер от туберкулеза в Швейцарии в 1908 году.
 Дети:
 Андрей Владимирович (1903—1944), погиб на фронте Великой Отечественной войны.

Память 
 В 1984 году на карте Москвы появилась улица Инессы Арманд.
 В Нальчике одна из улиц носит имя И. Арманд.
 В городе Пушкино Московской области имя И. Арманд носит микрорайон.
 В Черноморском морском пароходстве (Одесса) в 1968—1998 годах работал теплоход «Инесса Арманд» (IMO 7030078) польской постройки.

Библиография 
 Арманд И. Ф. Работницы в Интернационале.  — М., 1920. — 46 с.
 Арманд И. Ф. Статьи, речи, письма. М.: Политиздат, 1975.

Литература 
 Егоров-Федосов В. М. Родословные этюды в семейной роще. Москва: СЛОН ПО, 2011
 Татаркова В.
 Эмма. Москва: ЛитРес: Самиздат, 2020

Образ в кинематографе 
 Шестое июля () — Нина Веселовская.
 Штрихи к портрету В. И. Ленина (1969) — Наталья Верова.
 Ленин в Париже (1981) — Клод Жад.
 Ленин… Поезд (1988) — Доминик Санда.
 Все мои Ленины (1997) — Жанна Шевченко.
 Демон революции (2017) — Виктория Исакова.

См. также 

 Усадебный дом Армандов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Арманд Инесса — биография возлюбленной В. И. Ленина 
 Николай Дружинин «О трёх участницах революционной борьбы» 
 Инесса Арманд в истории Пушкино
 Инесса Арманд  на сайте Проекта1917

Окружение Ленина
Революционеры Франции
Марксисты
Большевики
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Деятели феминизма Франции
Персоналии:Москва
Революционерки Российской империи
Левые коммунисты
Коммунисты Франции
Иммигрировавшие в Россию из Франции
Умершие от холеры
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Заведующие отделами ЦК КПСС
Выпускники Брюссельского университета
Гласные Московской городской думы
Инесса Арманд